Групата е съставена от 16 отбора, играе се всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки.

Отбори 

  „Б“
  „Б“
 
 
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
  „Б“
 
  „Б“
 Черноморец (Бургас) „Б“

Класиране

Вижте също 
 Първенство на България по футбол 2009/10
 „А“ група 2009/10

2009/10